Kaniów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kaniów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kaniów, un village dans la voïvodie de Silésie
 Kaniów, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Kaniów, un village dans la voïvodie d'Opole

en 
 Kaniów est le nom polonais de la ville de Kaniv